Singleton steht für:

 Singleton (Entwurfsmuster), Entwurfsmuster (Pattern) in der Softwareentwicklung
 Singleton, nur einmal besetzte Farbe beim Kartenspiel Bridge
 Kapitän Singleton, Roman von Daniel Defoe (1720)
 The Singleton of …, Markenname für Whiskys des Spirituosenkonzerns Diageo 
 … Dufftown, Whisky der Whiskybrennerei Dufftown
 … Glendullan, Whisky der Whiskybrennerei Glendullan
 … Glen Ord, Whisky der Whiskybrennerei Glen Ord
 Einelementige Menge in der Mathematik
 Singleton-Nunatak, Nunatak im Palmerland, Antarktika

Singleton bezeichnet Orte

in Australien:
 Singleton (New South Wales)
 Singleton Shire, lokales Verwaltungsgebiet in New South Wales

im Vereinigten Königreich:
 Singleton (West Sussex), Dorf in Sussex
 Singleton (Lancashire), Dorf in Lancashire

in den Vereinigten Staaten:
 Singleton (Colorado)
 Singleton (Mississippi)
 Singleton (South Carolina)
 Singleton (Tennessee)
 Singleton (Texas)
 Singleton Crossroads (South Carolina)
 Singleton Settlement (Mississippi)

Singleton ist der Familienname folgender Personen:
 Al Singleton (* 1975), US-amerikanischer Footballspieler
 Charles S. Singleton (1909–1985), US-amerikanischer Romanist, Italianist und Mediävist
 Charlie Singleton (* um 1930), US-amerikanischer R&B- und Jazzmusiker
 Chris Singleton (* 1957), US-amerikanisch-französischer Basketballspieler, -trainer und -kommentator
 Doris Singleton (1919–2012), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Eric Singleton (* 1968), US-amerikanischer Rapper
 Georgina Singleton (* 1977), britische Judoka
 Gordon Singleton (* 1956), kanadischer Radsportler
 Henry Earl Singleton (1916–1999), US-amerikanischer Ingenieur
 IronE Singleton (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 Isaac C. Singleton, Jr. (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 James Singleton (* 1955), US-amerikanischer Jazzmusiker
 James W. Singleton (1811–1892), US-amerikanischer Politiker
 John Singleton (1968–2019), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Kenneth J. Singleton (* 1951), US-amerikanischer Ökonom und Professor an der Stanford University
 Marge Singleton (1899–1982), US-amerikanische Jazzpianistin
 Mark Singleton (* 1976), britischer Religionswissenschaftler
 Mike Singleton (1951–2012), britischer Videospiel-Entwickler
 Mildred Singleton (1933–2004), US-amerikanische Hochspringerin und Olympiasiegerin, siehe Mildred McDaniel
 Otho R. Singleton (1814–1889), US-amerikanischer Politiker
 Patrick Singleton (* 1974), Skeletonfahrer aus Bermuda
 Penny Singleton (1908–2003), US-amerikanische Schauspielerin
 Raynoma Singleton (1937–2016), US-amerikanische Sängerin, Arrangeurin und Produzentin
 Shelby Singleton (1931–2009), US-amerikanischer Musikproduzent
 Thomas D. Singleton († 1833), US-amerikanischer Politiker
 William Dean Singleton (* 1951), US-amerikanischer Manager
 William Thomas Singleton (1924–2010), britischer Ergonom
 Zutty Singleton (1898–1975), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger